Dette er en liste over ryttere og hold i Giro d'Italia 2018

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 
Startliste

Giro d'Italia 2018